Sutton är ett efternamn.

Personer med efternamnet
 Andy Sutton (född 1975) kanadensisk ishockeyspelare
 Antony C. Sutton (1925–2002), amerikansk ekonom, historiker och författare
 Bernard Sutton (1892–1978) brittisk skridskolöpare
 Betty Sutton (född 1963) amerikansk senator
 Charles Manners-Sutton (1755–1828) engelsk biskop
 Charles Manners-Sutton, 1:e viscount Canterbury (1780–1845)
 Chris Sutton (född 1973) engelsk fotbollsspelare
 Felix Sutton, elev på skonaren Albatross vars förlisning  skildrats i filmen Den vita stormen
 Grady Sutton (1906–1995), amerikansk skådespelare
 Hal Sutton (född 1958) amerikansk golfspelare
 Ken Sutton (född 1969), kanadensisk ishockeyspelare 
 May Sutton (1886–1975) amerikansk tennisspelare
 Reginald Sutton-Pratt (1898–1962) brittisk brigadgeneral

Engelska efternamn